Brothers in Arms () — пятый студийный альбом британской группы Dire Straits. Выпущен в 1985 году. Наиболее успешный из их альбомов. Будучи проданным в количестве 30 000 000 копий, является одним из 30 самых продаваемых альбомов в истории музыки, занимая 26-е место.

Об альбоме 
В Brothers in Arms нет той чёткой блюзовой ориентации, которая была заметна в ранних дисках. Тем не менее, глуховатый голос Марка Нопфлера и его своеобразная гитарная техника остались прежними.

В 2011 году обложка альбома заняла 50-е место в списке лучших обложек альбомов всех времен по версии интернет издания Music Radar.

Список композиций 
Все песни написаны Марком Нопфлером, кроме отмеченных. Длина треков на LP, CD и кассетном изданиях отличается.

 «So Far Away» — 5:12
 «Money for Nothing» (Марк Нопфлер, Стинг) — 8:26
 «Walk of Life» — 4:12
 «Your Latest Trick» — 6:33
 «Why Worry» — 8:31
 «Ride Across the River» — 6:58
 «The Man’s Too Strong» — 4:40
 «One World» — 3:40
 «Brothers in Arms» — 7:00

Места в хит-парадах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Участники записи

Группа 
 Марк Нопфлер — гитара, вокал
 Джон Иллсли — бас-гитара, вокал
 Алан Кларк — клавишные
 Гай Флетчер — клавишные, вокал
 Терри Уильямс — ударные

Приглашённые музыканты 
 Omar Hakim — ударные
 Jack Sonni — гитара
 Майкл Брекер — саксофон
 Randy Brecker — труба
 Malcolm Duncan — тенор-саксофон
 Neil Jason — бас
 Тони Левин — бас
 Jimmy Maelen — перкуссия
 Michael Mainieri — бэк-вокал
 Dave Plews — труба
 Стинг — бэк-вокал в «Money for Nothing»

Примечания

Ссылки 

Альбомы 1985 года
Альбомы Dire Straits
Альбомы со звуком 5.1
Альбомы, выпущенные на DVD-Audio
Альбомы, выпущенные на SACD
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums